Zane steht für:

 das Rollenmodell bzw. ein Überbegriff für verschiedene Dienerfiguren der Commedia dell’arte. Der Zanni ist die archetypische Figur des Dieners dieser Theaterform; (Plural Zanni )
 einen weiblichen und männlichen Vornamen, siehe Zane (Name)

Zane ist der Familienname folgender Personen:

 Arnie Zane (1948–1988), US-amerikanischer Photograph, Tänzer und Choreograph
 Billy Zane (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Chris Zane, US-amerikanischer Musikproduzent
 Clayton Zane (* 1977), australischer Fußballspieler
 Ebenezer Zane (1747–1811), US-amerikanischer Pionier, Straßenbauer und Grundstückspekulant
 Frank Zane (* 1942), US-amerikanischer Bodybuilder
 Ilaria Zane (* 1992), italienische Triathletin
 Lisa Zane (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Matteo Zane († 1605), italienischer Patriarch
 Sebastiano Zane (* 1985), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Sane